In the Presence of Mine Enemies – film per la televisione del 1997 diretto da Joan Micklin Silver
In presenza del nemico (In the Presence of Mine Enemies) – romanzo di Harry Turtledove del 2003